Изюмовка — название населённых пунктов в России:

Изюмовка — село в Кировском районе Крыма.
Изюмовка — село в Шербакульском районе Омской области.